Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet 2019 (ang. FIFA Women’s World Cup 2019) – ósma edycja mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet. Turniej trwał od 7 czerwca do 7 lipca. W marcu 2015 roku Francja otrzymała prawa do organizacji turnieju. Był to pierwszy taki turniej w tym kraju, natomiast trzeci w Europie. Mistrzostwa zostały rozegrane na 9 stadionach w 9 miastach. W rozgrywkach brały udział 24 zespoły z 6 konfederacji. Tytuł obroniły Amerykanki, które w meczu finałowym pokonały Holandię 2:0.

Procedura wyboru gospodarza 
6 marca 2014 roku FIFA ogłosiła rozpoczęcie licytacji na Mistrzostwa Świata Kobiet w Piłce Nożnej 2019 roku. Stowarzyszenia członkowskie zainteresowane organizacją turnieju musiały złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów do dnia 15 kwietnia 2014 roku i przedłożyć pełny zestaw dokumentów przetargowych do 31 października 2014 roku. Początkowo przyjęto pięć kandydatur: Francję, Koreę Południową, Anglię, Nową Zelandię i Republikę Południowej Afryki, jednak oficjalne dokumenty złożyły tylko dwie pierwsze.

19 marca 2015 roku Komitet Wykonawczy FIFA po głosowaniu podjął decyzję, że to Francja będzie gospodarzem Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet oraz Pucharu Świata kobiet U-20.

Eliminacje 

W dniach 13-14 października 2016 roku FIFA zatwierdziła, że liczba drużyn oraz ilość miejsc dla poszczególnych konfederacji zostanie nie zmieniona względem poprzedniej edycji Mistrzostw Świata oprócz miejsca dla gospodarza które zostało przeniesione z CONCACAF (Kanada) na UEFA (Francja).

 AFC (Azja): 5 uczestników
 CAF (Afryka): 3 uczestników
 CONCACAF (Ameryka Północna, Środkowa, Karaiby): 3.5 uczestników
 CONMEBOL (Ameryka Południowa): 2.5 uczestników
 OFC (Oceania): 1 uczestnik
 UEFA (Europa): 8+1(gospodarz) uczestników

Zakwalifikowane drużyny

Obiekty 
Spośród 12 kandydatur 14 czerwca 2017 roku wybrano 9 miast które będą gospodarzami Mistrzostw Świata.

Trzy stadiony wykorzystano podczas UEFA Euro 2016, były to Parc Olympique Lyonnais w Lyonie, Parc des Princes w Paryżu oraz Allianz Riviera w Nicei, z kolei Stade de la Mosson w Montpellier wykorzystano podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej mężczyzn 1998 i Pucharu Świata w Rugby 2007.

Półfinały i finał zostały rozegrane na Parc Olympique Lyonnais, natomiast mecz otwarcia na Parc des Princes.

Losowanie 
Losowanie turnieju finałowego odbyło się 8 grudnia 2018 roku w La Seine Musicale na wyspie Île Seguin.

Faza grupowa 
Terminarz meczów został wydany 8 lutego 2018 roku. Czas rozpoczęcia meczu według czasu lokalnego CEST (UTC + 2).

 Legenda

Gdy drużyny mają tyle samo punktów, o kolejności w tabeli decyduje:
 różnica bramek;
 gole zdobyte;
 punkty zdobyte w meczach pomiędzy danymi drużynami;
 różnica bramek w meczach pomiędzy danymi drużynami;
 zdobyte bramki w meczach pomiędzy danymi drużynami;
 punkty fair play;
 losowanie miejsc przez komitet organizacyjny.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Ranking drużyn z trzecich miejsc 
Cztery najlepsze drużyny spośród tych, które zajęły trzecie miejsca w swoich grupach ustalane są w następującej kolejności:

 Punkty uzyskane we wszystkich meczach grupowych;
 Różnica bramek we wszystkich meczach grupowych;
 Liczba goli zdobytych we wszystkich meczach grupowych;
 Losowanie FIFA Komitetu Organizacyjnego.

W 1/8 finału, gdzie awansują 4 najlepsze zespoły z 3. miejsc, kolejność meczów z tymi drużynami zależy od tego, z jakiej są grupy (kolorem żółtym zaznaczony wariant, który stał się faktem):

Faza pucharowa 
W fazie pucharowej uczestniczyć będzie 16 zespołów, które awansowały z fazy grupowej. Ta część rywalizacji składać się będzie z czterech rund, w każdej rundzie odpada połowa drużyn. Po wyłonieniu czterech najlepszych drużyn turnieju, przegrani tych spotkań rozegrają mecz o brązowy medal, zaś zwycięzcy o tytuł mistrzowski. W każdym ze spotkań fazy pucharowej mecz zakończony w regulaminowym czasie remisem musi być rozstrzygnięty poprzez trzydziestominutową dogrywkę, jeżeli wynik nadal pozostanie nie rozstrzygnięty, rozstrzyga seria rzutów karnych.UWAGA: W nawiasach podane są wyniki po rzutach karnych.

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Strzelczynie

6 goli 

  Ellen White
  Alex Morgan
  Megan Rapinoe

5 goli 
  Samantha Kerr

4 gole 
  Cristiane Rozeira
  Wendie Renard

3 gole 
  Jennifer Hermoso
  Vivianne Miedema
  Sara Däbritz
  Rose Lavelle
  Carli Lloyd
  Kosovare Asllani
  Aurora Galli
  Cristiana Girelli

2 gole

1 gol 
  Lucia Bronze

  Alex Greenwood
  Stephanie Houghton
  Fran Kirby

Gole samobójcze

Klasyfikacja końcowa 

Ponadto drużyna Francji otrzymała nagrodę Fair Play

Nagrody indywidualne

Złota Piłka – najlepszy zawodnik 

  Megan Rapinoe
  Lucy Bronze
  Rose Lavelle

Złoty But – najlepszy strzelec 
  Megan Rapinoe
  Alex Morgan
  Ellen White

Złota Rękawica – najlepszy bramkarz 
  Sari Van Veenendaal

Najlepszy Młody Zawodnik 
  Giulia Gwinn

Najlepszy gracz meczu – dla każdego meczu z osobna 
Pełna lista nagrodzonych znajduje się tu: Player of the match WWC France 2019

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet 2019